Anne-Cécile Ciofani (1993- ), joueuse française de rugby à sept
 Audrey Ciofani (1996- ), athlète française 
 Walter Ciofani (1962- ), athlète français